Enzo Ebosse (ur. 11 marca 1999 w Amiens) – kameruński piłkarz grający na pozycji lewego obrońcy. Od 2020 jest zawodnikiem klubu Angers SCO.

Kariera klubowa 
Swoją karierę piłkarską Ebosse rozpoczynał w juniorach takich klubów jak: Amiens SC (2005-2015) i RC Lens (2015-2016). W 2016 roku został zawodnikiem rezerw Lens, a 28 sierpnia 2017 zadebiutował w pierwszym zespole w Ligue 2 w przegranym 0:2 wyjazdowym meczu z US Orléans. Zawodnikiem Lens był do końca sezonu 2018/2019.

Latem 2019 Ebosse przeszedł do Le Mans FC. Swój debiut w tym klubie zaliczył 27 lipca 2019 w przegranym 1:2 domowym meczu z Lens. W Le Mans spędził rok.

W lipcu 2020 Ebosse został sprzedany za 500 tysięcy euro do Angers SCO. W nim swój debiut zanotował 22 sierpnia 2020 w zwycięskim 1:0 wyjazdowym meczu z Dijon FCO.

Kariera reprezentacyjna 
W 2022 roku Ebosse został powołany do reprezentacji Kamerunu na Puchar Narodów Afryki 2021. Wraz z Kamerunem zajął 3. miejsce na tym turnieju, jednak nie rozegrał na nim żadnego meczu.

Bibliografia 
 
 
 

Kameruńscy piłkarze
Francuscy piłkarze
Piłkarze RC Lens
Piłkarze Le Mans FC
Piłkarze Angers SCO
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2021
Urodzeni w 1999
Ludzie urodzeni w Amiens
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022